A Supertaça da Boa Vista foi a 7a edição da Supertaça da Boa Vista.

Jogou-se a 29 de outubro de 2016, no Estádio Arsénio Ramos. O jogo opôs o Sport Sal Rei Club, vencedor de Liga Insular da Boa Vista e da Taça da Boa Vista (Bubista), ao finalista vencido da Taça da Boa Vista, Onze Estrelas. Originalmente Sport Sal Rei Club venceo 2-1 sobre Onze Estrelas. Em médio de novembro, Os Sport Sal Rei Club (SSRC) jogarado com uma jogador inassinado, Onze Estrelas foi premiado 0-3 disputou este troféu pela o único vez.

O Onze Estrelas artilheirado por terceiro torneio, o Sport Sal Rei Club por quarteiro torneio.

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Supertaça da Boa Vista

Ligações externas
Supertaça da Boa Vista de 2016 em RSSSF

Sport Sal Rei Club
Desporto em Cabo Verde em 2016
Supertaça da Boa Vista